André Glucksmann (1937-2015), philosophe et essayiste français ;
 Raphaël Glucksmann (né en 1979), fils d'André, essayiste et consultant français.

Nom d'usage dérivé 

 Christine Buci-Glucksmann, née Lecocq-Buci, philosophe français, spécialiste d'esthétique, première épouse d'André Glucksmann.